KKC steht für:
 Flughafen Khon Kaen (IATA-Code)
 Bahnhof Köln-Chorweiler (DS100-Code)

kkc steht für:
 Odoodee (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache auf den Ebenen östlich des Strickland (Fluss), Papua-Neuguinea

Abkürzung